Zamach stanu w Etiopii (1928)
 Zamach stanu w Etiopii (1960)
 Zamach stanu w Etiopii (1989)